

Sigle 
 Agenzia informazioni e sicurezza interna – servizio di sicurezza italiano
 American Iron and Steel Institute – associazione di produttori di acciaio del Nord America

Altri progetti